Gál Tibor
 Gál Tibor (1931) sportvezető
 Gál Tibor (1937) síelő
 Gál Tibor (1940) agrármérnök, növényvédelmi- és talajerő-gazdálkodási szakmérnök
 Gál Tibor (1947) villamosmérnök, informatikus
 Gál Tibor (1958–2005) borász
 ifj. Gál Tibor borász, előbbi fia
Gaál Tibor
 Gaál Tibor fiumei kormányzóhelyettes
 Gaál Tibor (1913–2001) szlovákiai magyar tanár, festő
 Gaál Tibor (1903-?) vívómester
 Gaál Tibor (1947) állatorvos
 Gaál Tibor neurológus